Das Wort Sonique (vom französischen sonique für „Schall“) steht für:
 Sonique (Sängerin) (* 1965), Künstlername einer britischen Sängerin
 Sonique (Medienspieler), ein Musik-Abspielprogramm

Siehe auch:
 Sonic